Villa Schliz ist die Bezeichnung für zwei Villen in Heilbronn:
 
 Die Bezeichnung für Villa Schliz (Alexanderstraße 53)
 Die Bezeichnung für Villa Schliz  (Hohe Straße)